Saint-Laurent-des-Bois kan syfta på:
 Saint-Laurent-des-Bois, Eure – en kommun i departementet Eure i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Laurent-des-Bois, Loir-et-Cher – en kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre i de centrala delarna av Frankrike